Ayla – The Best of Flash and the Pan – kolejna składanka zespołu Flash and the Pan, zawierająca piosenki z ich poprzednich albumów.

Lista utworów 

Albumy Flash and the Pan
Albumy muzyczne wydane w roku 1996
Albumy kompilacyjne
Albumy muzyczne wydane w roku 2005